Deutsche Tourenwagen Masters 2018 – trzydziesty drugi sezon serii DTM, a zarazem dziewiętnasty po jej wznowieniu w 2000 roku.

Kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacja generalna

Kierowcy

Zespoły

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii DTM 

Sezony Deutsche Tourenwagen Masters
2018 w sportach motorowych
2018 w Niemczech
2018 w Holandii
2018 na Węgrzech
2018 w Austrii
2018 w Wielkiej Brytanii
2018 we Włoszech